Горнозаво́дск:

 Горнозаводск — город в Пермском крае России.
 Горнозаводск — село (с 1947 по 2004 — город) в Сахалинской области России.
 Горнозаводск — железнодорожная станция в Горнозаводске Сахалинской области.